Ламонт Александер «Монти» Хэмилтон (; род. , Бруклин, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Альбирекс Ниигата».

Карьера 
Хэмилтон провел всю свою студенческую карьеру в университете Сент-Джонса, отыграв за «Ред Сторм» 4 сезона. Ламонт трижды становился лучшим подбирающим и дважды лучшим бомбардиром своей команды по итогам сезона. В 2007 году был выбран в первую символическую сборную конференции Big East. Всего за свою студенческую карьеру Хэмилтон набирал 11.6 очков и 6.6 подборов в среднем за игру.

Профессиональную карьеру начал в 2007 году во втором испанском дивизионе, подписав контракт с клубом «Баскет Инка».

В 2008 году перешёл в другой клуб второго дивизиона Испании — «Тенерифе».

С 2009 по 2012 выступал за французский клуб «Париж-Левалуа», дважды став лучшим подбирающим и один раз лучшим бомбардиром команды по итогам года.

В 2012 году вернулся в Испанию, став игроком клуба «Бильбао». Вместе с командой дошёл до финала Еврокубка, в среднем набирая 13,2 очков и 5,2 подборов за игру. По итогам турнира Хэмилтон попал во вторую символическую сборную.

В 2013 году перешёл в другой испанский клуб — «Лабораль Кутча». В этом сезоне, Ламонт дебютировал в Евролиге, где набирал 10.3 очков и 3.7 подборов в среднем за игру. В декабре 2014 года был вынужден покинуть команду из-за травмы.

31 декабря 2014 года подписал контракт с волгоградским клубом «Красный Октябрь» до окончания сезона 2014/2015.

22 июля 2015 года подписал контракт на год с турецким клубом «Бешикташ».

20 августа стал игроком японского клуба «Рюкю Голден Кингз». В январе 2018 года подписал соглашение с клубом «Альбирекс Ниигата»

Достижения 
  Серебряный призёр Еврокубка: 2012/2013

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте NBA.com
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль на сайте FIBA.com
 Профиль на сайте Eurobasket.com
 Профиль на сайте acb.com 
 Профиль на сайте NBADraft.net
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Профиль на сайте колледжа St. John's 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com
 Профиль на сайте клуба «Альбирекс Ниигата» 

Баскетболисты США
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Рюкю Голден Кингз»
Игроки БК «Альбирекс Ниигата»